Szentiványi Lajos (1883–1956) politikus, jogász
 Szentiványi Lajos (1909–1973) festőművész, grafikus